Cabrer désigne, de manière générale, toute action relevant la partie antérieure d'un animal, d'un véhicule ou d'un objet.

 En aéronautique, le cabrer est une figure aérienne
 En équitation, le cabrer est une figure de dressage.